Узково — название населённых пунктов в России:
 Узково — деревня в Буйском районе Костромской области.
 Узково — деревня в Куртамышском районе Курганской области.
 Узково — деревня в Ермишинском районе Рязанской области.
 Узково — деревня в Рыбинском районе Ярославской области.